La Coppa di Israele 1983-1984 è la 24ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1983-1984

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1983
Pallacanestro nel 1984
Coppa di Israele di pallacanestro maschile